

Cinema 
 Babo – film del 2008 scritto e diretto da Kim Jung-kwon

Chimica 
 Grado Babo – unità di misura impiegata per il contenuto zuccherino del mosto

Geografia 
 Babò – comune della provincia di Biella in Piemonte

Persone 
 August Wilhelm von Babo – enologo austriaco
 MC Babo – rapper messicano
 Subul Babo – ex velocista papuano